Königsplatz steht für:

 eine Wegkreuzung in der Dresdner Heide
 Königsplatz (Sächsische Schweiz), Aussichtspunkt bei Hinterhermsdorf, Sachsen

Urbane Plätze:
 Königsplatz (Augsburg), ein Platz in Augsburg
 ein Platz in Berlin vor dem Reichstagsgebäude, heute Platz der Republik (Berlin)
 ein Platz in Breslau
 ein Platz in Düsseldorf an der Johanneskirche (Düsseldorf), heute Martin-Luther-Platz (Düsseldorf)
 Königsplatz (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Königsplatz
 ein Platz in Isfahan: Meidan-e Schah (Königsplatz)
 Königsplatz (Kassel), ein Platz in Kassel
 Königsplatz (München), ein Platz in München
 Königsplatz (Paderborn), ein Platz im Zentrum von Paderborn
 ein Platz in Radebeul, Sachsen, heute Eduard-Bilz-Platz
 ein Platz in Speyer

Siehe auch:
 Plaça Reial